Dolgan:
 Mihail Dolgan (* 1939), un critic literar din Republica Moldova
 Mihai Dolgan (* 1942, Vladimirești, Sîngerei  2008, Chișinău), un compozitor și interpret de muzică din Republica Moldova

Nume de familie românești